Тип 3, может относиться к:

 Тип 3 — немецкий средний танк времён Второй мировой войны, серийно выпускавшийся с 1938 по 1943 год.
 Тип 3 — японский станковый пулемёт.
 Тип 3 — японский авиационный пулемёт крупного калибра.
 Тип 3 или «Чи-Ну» — японский средний танк .
 Тип 3 или «Ка-Чи» — японский плавающий танк.
 Тип 3 или «Хо-Ни III» — японская противотанковая САУ.
 Тип 3 — японская морская зенитная пушка.
 Тип 3 — Японская противопехотная керамическая мина.
 Тип 3 — обозначение пехотного 81,4-мм миномёта Тип 97 в японском Императорском флоте.
 Тип 3 — шлемы тип III по Кирпичникову.
 Peugeot Type 3 — 3-я модель автомобиля фирмы Peugeot.
 Volkswagen Type 3 — немецкий легковой автомобиль, выпускавшийся в 1961–1973 годах.
 Тип 03 Чусам — японский зенитно-ракетный комплекс.